Абду-ль-Гани, Абд аль-Гани () — мужское имя арабского происхождения.

Имя
 Абду-ль-Гани ан-Наблуси (1641—1731) — мусульманский богослов, суфий.

Фамилия
 Абду-ль-Гани, Абду-ль-Азиз (1939—2011) — премьер-министр Йемена.